Музе́й Мамина-Сибиряка — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Музеи 
 Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка — в посёлке Висим Свердловской области.
 Литературно-мемориальный дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка — в Екатерибурге.